Ataque puede referirse a:

Medicina
 Ataque, en medicina, la contracción y distensión repetida de un músculo de forma brusca y generalmente violenta.
 Trastorno brusco y repentino de la salud, debido a una enfermedad o sentimiento: 
Ataque de nervios, ataque de enfermedad mental repentino y agudo
Ataque de ira (ira)
Ataque al corazón, infarto de miocardio
Ataque de pánico, período en que el individuo sufre de una manera súbita un intenso miedo o temor

Militar
Ataque militar, acto de atacar al enemigo
 Ataque frontal, un movimiento directo y hostil de fuerzas contra el enemigo, con un gran número de elementos, en un intento por abatirlo.
Ataque de pulso electromagnético, método de ataque militar realizado con armas generadoras de energía electromagnética
Ataque nuclear, uso de armas nucleares.
Ataque suicida, aquel en que el atacante sabe que casi con toda probabilidad morirá al realizarlo.
Ataque terrorista, denominación popular de un incidente caracterizable como terrorismo

Informática
 Ataque informático, método por el cual un individuo, mediante un sistema informático intenta tomar el control, desestabilizar o dañar otro sistema informático (ordenador personal, red privada, etcétera).
 Ataque de denegación de servicio, ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios.
Ataque pitufo (), una variación de un ataque de denegación de servicio.
Ataque de reinyección, forma de ataque de red
Ataque de día cero, ataque contra una aplicación o sistema que tiene como objetivo la ejecución de código malicioso.
Ataque de diccionario, método de cracking que consiste en intentar averiguar una contraseña probando las palabras del diccionario
Ataque de intermediario , ataque en el que se adquiere la capacidad de leer, insertar y modificar a voluntad, los mensajes entre dos partes
Ataque de fuerza bruta, la forma de recuperar una clave probando todas las combinaciones posibles hasta encontrar aquella que permite el acceso.
Ataque Sybil, forma de ataque a sistemas distribuidos

Ocio
 Ataque, acción deportiva realizada por un jugador o varios de ellos, con objeto de vencer al o a los adversarios;  cuando se efectúa como respuesta a un ataque del adversario, se llama contraataque.
Ataque, juego de mesa basado en estrategias militares.
Ataque 77, un grupo musical.

Varios
 Ataque silábico, en lingüística, parte de la sílaba que precede al núcleo.
Ángulo de ataque, término aerodinámico.
Ataque de cumpleaños, ataque criptográfico que se basa en la matemática detrás de la paradoja del cumpleaños
 Ataque de tiburón es una agresión sobre un ser humano producida por un tiburón.
Ataque método ofensivo, técnica que se aplica ante la posibilidad de un rescate en un incendio
Perro de ataque, perro de cualquier raza, entrenado y utilizado para atacar objetivos específicos
 Ataque verbal, comunicación a una o más personas con ánimo de dañarla; acusación que se hace a otra persona, física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar o cause a ésta una afectación en su honor, dignidad o reputación. En ocasión, se usan palabrotas en dicha comunicación.

Referencias

Enlaces externos